Die Heineken Trophy 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 12. bis 19. Juni 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch